Il singolare maschile di tennis ai XVIII Giochi asiatici si è giocato al Jakabaring Sport City di Palembang, in Indonesia, dal 19 al 24 agosto 2018.

Wang Qiang era la detentrice del titolo e si è riconfermata battendo in finale Zhang Shuai col punteggio di 6-3, 6-2.

Ankita Raina e Liang En-shuo hanno vinto la medaglia di bronzo.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (finale, argento)
  Wang Qiang (campionessa, oro)
  Luksika Kumkhum (secondo turno)
  Sabina Sharipova (terzo turno)
  Miyu Katō (terzo turno)
  Ankita Raina (semifinale, bronzo)
  Karman Thandi (terzo turno)
  Han Na-lae (quarti di finale)

  Eri Hozumi (terzo turno)
  Peangtarn Plipuech (secondo turno)
  Liang En-shuo (semifinale, bronzo)
  Nigina Abduraimova (terzo turno)
  Zhang Ling (quarti di finale)
  Chang Kai-chen (terzo turno)
  Fatma Al-Nabhani (terzo turno)
  Gozal Ainitdinova (terzo turno)

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Tennis ai XVIII Giochi asiatici